Трбушница је насеље у градској општини Лазаревац у граду Београду. Према попису из 2011. било је 686 становника.
Овде се налазе Црква Светог Саве у Трбушници и Запис јабука код цркве (Трбушница).

Демографија 

У насељу Трбушница живи 649 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 43,5 година (43,0 код мушкараца и 44,1 код жена). У насељу има 262 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 3,04.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)
 Крвава свадба у селу Трбушници. "Време", 24. сеп. 1936, стр. 7 (-{digitalna.nb.rs}-) (новембар 1935)

Лазаревачка насеља
Београдска насеља
Википројект географија/Насеља у Србији